La poussière, ensemble de débris fins pouvant être mis en suspension dans l'air.
 La poussière,  particule mystérieuse mentionnée dans la série À la croisée des mondes.

Voir aussi

Astronomie
 Poussière cométaire
 Poussière cosmique
 Poussière interstellaire
 Poussière intergalactique
 Poussière tournoyante

Bande dessinée 
 Poussière, série de bande dessinée de Geoffroy Monde.

Cinéma 
 Les Poussières, film documentaire de Georges Franju sorti en 1954.
 Poussière, film de Sergueï Loban sorti en 2005

Divers
 Poussières sédimentables
 Poussière intelligente

Toponymes
 Rivière Poussière, un tributaire de la rivière Dumoine (bassin versant de la rivière des Outaouais) coulant dans le Lac-Nilgaut, dans la MRC Pontiac, en Outaouais, au Québec, au Canada.
 Rivière Poussière Ouest, un tributaire de la rivière Poussière(bassin versant de la rivière Dumoine et rivière des Outaouais), coulant dans Lac-Nilgaut, dans la MRC Pontiac, en Outaouais, au Québec, au Canada.